Malaysias Grand Prix er et Formel 1-løb som har været arrangeret på Sepang International Circuit i Kuala Lumpur siden 1999 og frem til i dag.

Vindere af Malaysias Grand Prix

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside